Dionne ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dionne (* 1979), kanadischer Radrennfahrer
 Deidra Dionne (* 1982), kanadische Freestyle-Skierin
 E. J. Dionne (* 1952), US-amerikanischer Journalist
 Gérard Dionne (1919–2020), kanadischer römisch-katholischer Bischof
 Gilbert Dionne (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Karen Dionne (* 1953), US-amerikanische Schriftstellerin
 Mahammed Dionne (* 1959), senegalesischer Politiker
 Marcel Dionne (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Dione
 Dionne-Fünflinge
 Dion